Miejscowości w USA:
 Locust – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Stanly
Gminy w USA:
 Locust (ang. Locust Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Christian
 Locust (ang. Locust Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
Inne:
 Locust – singiel grupy muzycznej Machine Head z 2011
 M22 Locust – amerykański czołg lekki